A Merkur egy nemzetközi vasúti járat volt Dánia fővárosa, Koppenhága és németországi Stuttgart között. Nevét a közlekedés és a kereskedelem római istenéről, Mercuriusról kapta.

Menetrend

Irodalom

EuroCity
Nevezetes német vonatok
Dánia vasúti közlekedése